Њемцовце могу бити:

 Њемцовце (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Њемцовце (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република